Аріперт () — ім'я італійських правителів. Відомі носії:
 Аріперт I — король лангобардів (653—661)
 Аріперт II — король лангобардів (702—712)

Італійські імена